Koppenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Koppenbach (Hohenwart), Dorf von Markt Hohenwart und ehemalige Gemeinde, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Gewässer:
 Koppenbach (Gernbach), linker Zufluss des Gernbachs (rechter Oberlauf der Mitternacher Ohe) bei Abtschlag, Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Koppenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars bei Zwingenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Koppenbach (Neckar), rechter Zufluss
 Kleiner Koppenbach, rechter Zufluss in Zwingenberg
 Koppenbach (Paar), rechter Zufluss der Paar bei Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Koppenbach (Rothbach), linker Zufluss des Rothbachs (rechter Oberlauf der Schwarzach, zum Schwarzen Regen) bei Brandten, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Koppenbach (Weißer Regen), linker Zufluss des Weißen Regen in Markt Lam, Landkreis Cham, Bayern